Каракорум  може да се отнася за:
 Каракорум – планинска верига в Пакистан, Китай и Индия
 „Каракорум“ – автомагистрала в Пакистан и Китай
 Каракорум (град) – столица на Монголската империя